Milan Jovanović (Servië) (1981), een Servisch voetballer
 Milan Jovanović (Montenegro) (1983), een Montenegrijns voetballer
 Milan Jovanović (striptekenaar)